Hawk (englisch für „Falke, Habicht“) steht für:

 Hawk (Fernsehserie), original A Man Called Hawk, US-amerikanische Krimiserie (ab 1989)
 Hawk Lake, See in Kanada

 Hawk, Pseudonym des US-amerikanischen Wrestlers Michael Hegstrand (?–2003)

Fluggeräte:
 BAE Hawk, britisches leichtes Kampfflugzeug und Trainer
 Curtiss P-1 Hawk, US-amerikanisches Jagdflugzeug, 1923
 Curtiss P-6 Hawk, US-amerikanisches Jagdflugzeug, 1927
 Curtiss P-36 Hawk, US-amerikanisches Jagdflugzeug, 1935
 Euro Hawk RQ-4E, europäische Version der Global Hawk
 Global Hawk RQ-4A, US-amerikanische Aufklärungsdrohne, siehe Northrop Grumman RQ-4
 MIM-23 HAWK, US-amerikanisches Flugabwehrsystem
 Sikorsky UH-60 Black Hawk, amerikanischer Hubschraubertyp

Fahrzeuge:
 Hawk (Rennwagen), US-amerikanischer Chassis-Hersteller im Monoposto-Rennwagenbau
 Hawk Cars, britischer Automobilhersteller
 Hawk Cyclecar, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hillman Hawk, Automodell
 Humber Hawk, Automodell
 Honda NT 650 Hawk, Motorrad der Marke Honda

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hawk (Alabama)
 Hawk (Kansas)
 Hawk (North Carolina)
 Hawk (Virginia)
 Hawk Branch, North Carolina
 Hawk Cove, Texas
 Hawk Point, Missouri
 Hawk Run, Pennsylvania
 Hawk Springs, Wyoming

Hawk ist der Familienname folgender Personen:
 A. J. Hawk (* 1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Abigail Hawk (* ?), US-amerikanische Schauspielerin
 David Hawk (1934–2020), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter
 John D. Hawk (?–2013), US-amerikanischer Weltkriegsveteran
 Kali Hawk (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Riley Hawk (* 1992), US-amerikanischer Skateboarder
 Robert M. A. Hawk (1839–1882), US-amerikanischer Politiker
 Ronni Hawk (* 1999), US-amerikanische Schauspielerin
 Tony Hawk (* 1968), US-amerikanischer Skateboardfahrer

HAWK steht für:
 Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen
 MIM-23 HAWK, mobiles US-amerikanisches Flugabwehrraketensystem

Siehe auch:
 Hawk-Eye (Ballverfolgung im Sport)
 Hawke (Begriffsklärung)

Abkürzung